Horvátország
Krbava falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében
Krbava folyó Lika tájegységben, Lika-Zengg megyében
Krbava, magyarul Korbava vagy Korbávia tájegység horvát neve Lika tájegység délkeleti részén, a történelmi Lika-Korbava vármegye része
Krbava županija, Korbava zsupánság, magyarul ispánság a legrégibb horvát közigazgatási beosztás része